Константи́н Давы́дов:
 Давыдов, Константин Дмитриевич — воевода на службе у московского князя Василия III.
 Давыдов, Константин Иванович (1918—1949) — Герой Советского Союза.
 Давыдов, Константин Николаевич (1877—1960) — русский зоолог и педагог.